Hell Yeah! - debiutancki album wrocławskiej grupy rockowej Trzynasta w Samo Południe wydany w październiku 2014 w muzyce przez Sony Music. Wszystkie piosenki na płycie zostały zarejestrowane na „setkę" - partie instrumentów nagrano równocześnie. Na pierwszy singel wybrano utwór o tym samym tytule. Płyta pojawiła się na 25. miejscu zestawienia OLiS.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Sony Music Entertainment Poland
Albumy muzyczne wydane w roku 2014